Le mot hyper- vient du grec ancien ὑπέρ, hypér (« au-dessus, au-delà »). C'est un préfixe relativement commun indiquant le caractère excessif d’une chose, d’un état ou d’une personne. Il fait référence à :

Cinéma et télévision 

 Hyper (magazine), magazine australien de jeux vidéo
 Hyper Tension, série de deux films d'action américains

Sciences et techniques

Astronomie 
 Hypernova, l'explosion résultant de l'effondrement d'une étoile massive en fin de vie

Informatique et réseaux 
 Hypertexte, texte contenant des hyperliens
 Hyperconvergence, type d'architecture matérielle informatique
 Hypermédia, extension de l'hypertexte aux images, graphiques, audio, etc.
 Hyper-Threading, implémentation de la technologie multithreading simultanée
 Hyper-V, logiciel de virtualisation développé par Microsoft

Mathématiques 
 Hypercube, l'analogue n-dimensionnel d'un carré et d'un cube
 Hyperopération, opération arithmétique au-delà de l'exponentiation
 Hyperplan, sous-espace dont la dimension est inférieure de un à celle de son espace ambiant
 Hypersphère, ensemble des points à distance constante d'un point donné appelé son centre
 Hypersurface, généralisation des concepts d'hyperplan, de courbe plane et de surface
 Hyperstructure, une structure algébrique équipée d'au moins une opération à plusieurs valeurs

Médecine 
 Hyperthermie, une condition de température corporelle anormalement (et dangereusement) élevée
 Hyperglycémie, une condition dans laquelle une quantité excessive de glucose circule dans le plasma sanguin
 Hypertension, ensemble de pathologies cardiovasculaires liées à une pression artérielle trop élevée
 Hyperactivité, un trouble du neurodéveloppement

Physique 
 Hypersonique, qualifie une vitesse supérieure à celle du son

Voir aussi 

 
 Hypermarché

Homonymie